Si Cse-jung (1980) kínai súlyemelő, olimpiai bajnok 2004-ben
 Si Cse-jung (1993) kínai súlyemelő, olimpiai bajnok 2016-ban